Кочићево може да се односи на:

 Кочићево (Бачка Топола), насеље у општини Бачка Топола, Република Србија
 Кочићево (Градишка), насеље у општини Градишка, Република Српска, БиХ

или

 Кочићево перо, књижевна награда названа по српском књижевнику Петру Кочићу

Види још 
 Петар Кочић